Wenzendorf – dzielnica Koßdorf, dzielnicy miasta Mühlberg/Elbe
 Wenzendorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Harburg